Seznam držav in zunanjih ozemelj po površini vsebuje 232 držav, razporejenih po velikosti njihovega ozemlja. V velikost je všteta površina ozemlja in površina vode znotraj držav. Teritorialne vode niso vštete.

Zanimivosti 

Skupna površina Zemlje je 510.065.284 km². 70,8 % Zemljine površine pokriva voda. Površina vode je 361.126.221 km². 29,2 % oziroma 148.939.063 km² Zemljine površine je kopno.

Seznam

Viri 

Seznami držav